Höjdarnas Höjdarsånger 2006 är albumet som gavs ut 2006 av Höjdarna.

Låtlista
Höjdarsången (Sång av: Gustav Funck, Cecilia Olin och Andreas Lindgren
Picknick (sång av: Höjdarna)
Alltid isär (sång av: Gustav Lundqvist och Mathias Lindgren
Arg (sång av: Rebecka Hemse)
Vi skall höras överallt! (Sång av: Gustav Funck, Mathias Lindgren och Andreas Lindgren)
Vi är från rymden (Sång av: Cecilia Olin, Mathias Lindgren och Andreas Lindgren)
Svartsjuk (Sång av: Gustav Funck, Mathias Lindgren och Andreas Lindgren
Go Abbe! (sång av: Andreas Lindgren)
Klippa (sång av: Gustav Lundqvist)
Poesi (Sång av: Björn Carlberg)
Snälla snö (Sång av: Rebecka Hemse)
Äventyr (Sång av: Björn Carlberg)
Skräm Tillbaks! (Sång av: Gustav Lundqvist)
Bilder (Sång av: Cecilia Olin)
Alla som jag känner (Sång av: Morgan Alling)
Silvias Födelsedag (Sång av: Gustav Lundqvist)
Kung för en dag! (Sång av: Morgan Alling)
Hicka (Sång av: Cecilia Olin och Thomas Lundqvist)
Solen (Sång av: Mathias Lindgren och Andreas Lindgren)
Tittar alla på mig? (Sång av: Björn Carlberg)
Låtsatskompis (Sång av: Gustav Funck och Morgan Alling)
Jag räcker till (Sång av: Björn Carlberg)
Insnöad (Sång av: Björn Carlberg)
På taket (Sång av: Höjdarna)

Musikalbum 2006